Joseph Wright kan syfta på bland andra:

 Joseph Wright (1734–1797), engelsk målare
 Joseph Wright (1855–1930), engelsk filolog
 Joseph A. Wright  (1810–1867), amerikansk demokratisk politiker